Tsjecho-Slowaaks voetbalelftal (mannen)
 Tsjecho-Slowaaks voetbalelftal (vrouwen)